A prova do heptatlo feminino do Campeonato Mundial Júnior de Atletismo de 2010 ocorreu entre os dias 22 e 23 de julho em Moncton, no Canadá.

Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Medalhistas

Cronograma 
Todos os horários são locais (UTC-4).

Resultados finais

Ligações externas 

 Site da Associação Internacional de Federações de Atletismo

Campeonato Mundial Júnior de Atletismo de 2010